Thomas Zelger (?-1422) – politico svizzero
 Thomas Zelger (?-1570) – avvocato e politico svizzero